En Pologne, Albertów peut faire référence à :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Albertów, un village ;

dans la voïvodie de Łódź
 Albertów, un village du powiat de Pabianice ;
 Albertów, un village du gmina de Lubochnia ;
 Albertów, un village du gmina de Rokiciny ;

dans la voïvodie de Lublin
 Albertów, un village ;

dans la voïvodie de Silésie
 Albertów, un village.